Горовой — фамилия. Известные носители:

 
 Горовой, Борис Олегович (род. 1974) — российский и белорусский футболист.
 Горовой, Владимир Ильич (род. 1932) — разведчик, Герой Советского Союза.
 Горовой, Вячеслав Петрович (род. 1942) — советский легкоатлет, писатель.
 Горовой, Григорий Антонович (1927—2021) — советский лётчик-испытатель, полковник.
 Горовой, Евмен Михайлович (1905—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Горовой, Николай Иванович (род. 1937) — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Горовой, Пётр Григорьевич (род. 1936) — советский и российский ботаник, академик РАН.
 Горовой, Сергей Андреевич (род. 1975) — казахстанский ватерполист.
 Горовой, Фёдор Семёнович (1916—1973) — советский историк, ректор Пермского государственного университета.

См. также 
 Горово